Гвозде́цький — українське прізвище. Відомі носії:

 Гвоздецький Василь Степанович (* 1930) — український фізик, доктор технічних наук, нагороджений Державною премією УРСР, Премією РМ СРСР, заслужений діяч науки і техніки України.
 Гвоздецький Володимир Павлович — український новинар та письменник, нагороджений літературною премією імені Юрія Яновського.
 Гвоздецький Микола Андрійович (1913—1994) — професор, доктор географічних наук.
 Гвоздецька Олександра Андріївна (Розмисловська) (26 квітня 1879—1969) — українська оперна та опереткова співачка (сопрано).
 Гвоздецький Теофіл — український лікар, просвітянин, учасник національно-визвольної боротьби 1918—1920 років, культурний діяч
Українські прізвища